Isabel Woodville (1437, Grafton Regis, Northamptonshire, Inglaterra; 7/8 de junio 1492; Londres) fue  reina consorte de Inglaterra desde 1464 hasta 1483 debido a su matrimonio con Eduardo IV.

Primeros años 

Isabel Woodville nació en Grafton Regis como la primera de los doce hijos de un matrimonio desigual. Su padre, sir Ricardo Woodville, chambelán del príncipe Juan de Lancaster, se había casado en secreto con la viuda de su señor, Jacquetta de Luxemburgo, sin el permiso del rey Enrique VI por lo que fueron multados. Sin embargo, su madre mantuvo su rango e ingresos como miembro de la familia real y su padre fue creado barón Rivers en 1448.

Primer matrimonio y descendencia 
Se casó en 1452 con Juan Grey de Groby, 7° barón de Ferrers. Su esposo murió en la Segunda Batalla de San Albano (17 de febrero de 1460), peleando en el bando de los Láncaster.

Descendencia 
 Thomas Grey, primer marqués de Dorset, conde de Huntingdon y Lord Ferrers de Groby. Casado con Anne Holland y Cecily Bonville, baronesa Hungtingdon y Bonville.
 Ricardo Grey.

Segundo matrimonio 
El rey Eduardo IV tenía en ese tiempo varias amantes, pero Isabel no estaba conforme con ser una de tantas e insistió en casarse con el rey. El matrimonio entre Eduardo e Isabel se celebró en Grafton Regis, propiedad de la familia Woodville, el 1 de mayo de 1464. El enlace fue desconocido por la opinión pública. Para ese entonces, el consejero de Eduardo, Ricardo Neville, conde de Warwick, negoció una alianza nupcial con Francia. Cuando la unión entre el rey e Isabel se hizo de conocimiento público causó el considerable rencor de Warwick que, al ver que los parientes de Isabel (especialmente su hermano, el conde Rivers) comenzaron a ser favorecidos en su lugar, se cambió al bando de los Láncaster. 

Los favores que obtenían los allegados a la reina generaron resentimiento entre algunos miembros de la corte. En 1480, por ejemplo, cuando el esposo de su hermana Leonor Woodville, sir Anthony Grey murió, fue enterrado en la catedral de St. Albans con un brazalete de oro que rivalizaba con el que usaba el arzobispo más importante  de esa abadía. La reina también arregló matrimonios convenientes para su familia, siendo el más indignante cuando su joven hermano Juan Woodville, de 20 años de edad, se casó con Catalina Neville, duquesa viuda de Norfolk. Catalina era viuda tres veces y contaba con 64 años de edad, pero aún era muy vigorosa. La reina también casó a su hermana, Catalina Woodville, de 9 años, con Henry Stafford, II duque de Buckingham, de 12 años.

Descendencia y viudez 

Isabel Woodville se casó en Grafton Regis, el 1 de mayo de 1464, con Eduardo IV de Inglaterra (Wydeville). De este matrimonio nacieron diez hijos, sólo siete la sobrevivieron:
 Isabel (n. Palacio de Westminster, 11 de febrero de 1466 - m. Torre de Londres, 11 de febrero de 1503), que se casó con Enrique VII Tudor. Por este matrimonio terminó la Guerra de las Dos Rosas.
 María (n. Windsor, 11 agosto/diciembre 1467 - palacio de Westminster, m. 23 de mayo de 1482).
 Cecilia (n. palacio de Westminster, 20 de marzo de 1469 - m. abadía de Quarr, Isla de Wight, 24 de agosto de 1507), casada primero con John, vizconde Welles y luego con Tomas Kyme.
 Eduardo V (n. palacio de Westminster 4 de noviembre de 1470 - m. asesinado, Torre de Londres, ¿julio? 1483), sucesor de su padre en el trono.
 Margarita (n. palacio de Westminster, 10 de abril de 1472 - m. palacio de Westminster, 11 de diciembre de 1472).
 Ricardo (n. Shrewsbury, 17 de agosto de 1473 - m. asesinado, Torre de Londres, ¿julio? 1483), duque de York, probablemente asesinado junto a su hermano. Se casó en 1478 -a los 6 años de edad-, con Ana Mowbray (n.1472 - m. 1481). 
 Ana (n. palacio de Westminster, 2 de noviembre de 1475 - m. Framlingham, Suffolk, 22 de noviembre de 1511), casada con Tomas Howard, duque de Norfolk.
 Jorge (n. castillo de Windsor, marzo 1477  - m. castillo de Windsor, marzo 1479), duque de Bedford.
 Catalina (n. palacio de Eltham, 14 de agosto de 1479 - m. Tiverton, 15 de noviembre de 1529), casada con Guillermo Courtenay, conde de Devon.
 Brigída (n. palacio de Eltham, 10 de noviembre de 1480 - m. Dartford, 1517), fue monja.

La unión entre Isabel y Eduardo IV dio diez hijos, incluidos dos varones que vivían en el momento de la muerte repentina del rey, el 9 de abril de 1483. El mayor de los dos, Eduardo, había nacido en la abadía de Westminster en 1470, donde Isabel se había refugiado luego de la breve restauración en el trono de Enrique VI. 

Al morir el rey Eduardo IV, su hijo se convirtió en el nuevo rey con el nombre de Eduardo V, y quedó al cargo de su tío Ricardo de Gloucester, nombrado Lord Protector. Temiendo que los Woodville intentaran monopolizar el poder, Gloucester maniobró para hacerse con el control del joven rey y ordenó el arresto de Antonio Woodville, conde de Rivers, y de Ricardo Grey, hijo del primer matrimonio de Isabel. El joven rey fue trasladado a la Torre de Londres e Isabel volvió a acogerse a sagrado en la abadía de Westminster con su hijo menor y sus hijas. Lord Hastings, que había sido el principal apoyo del difunto rey en Londres, respaldó en principio las acciones de Gloucester, pero fue acusado por este de conspirar con Isabel en su contra, y tras un juicio sumario fue ejecutado. Gloucester también acusó a Isabel de conspirar para «asesinarlo y destruirlo completamente». 
  
El 25 de junio de 1483, su unión con el difunto monarca fue declarada nula por el Parlamento con la ley Titulus Regius.
La anulación se hizo bajo el argumento de que, previamente, Eduardo IV se había comprometido en matrimonio con Lady Leonor Talbot y de que existía un contrato nupcial firmado, válido ante la ley, en el que se le prohibía al monarca contraer otro matrimonio, pues se convertiría en bígamo. Esta información se dio a conocer cuando un sacerdote (posiblemente Robert Stillington, obispo de Bath y de Wells), atestiguó que él había realizado la ceremonia. 

Con esta evidencia, todos los hijos que Isabel tuvo con Eduardo IV, incluyendo al joven rey Eduardo V, fueron declarados ilegítimos. Por esto, su cuñado, Ricardo III, aceptó la corona y mantuvo a los príncipes Eduardo V y Ricardo en la Torre de Londres, en donde los habían alojado para aguardar la coronación. El destino de los "Príncipes de la Torre" es desconocido. Isabel perdió el título de reina madre y le fue conferido el de Lady Isabel Grey. Ella y sus cinco hijas, temiendo por su seguridad, pidieron refugio para protegerse de los celosos cortesanos que estaban detrás de todo en la caída del clan de los Woodville.

Cuando el duque de Buckingham, antiguo aliado del nuevo Ricardo III, le dijo que sus hijos habían sido asesinados, ambos se aliaron a la casa de Lancaster y apoyaron las pretensiones del hijo de Lady Margarita Beaufort, Enrique Tudor. Para reforzar su alianza Isabel y Margarita decidieron comprometer a sus hijos Enrique e Isabel de York.

Después de que Enrique accedió al trono, en 1485, la unión de Isabel Woodville con Eduardo IV fue declarada válida y sus hijos fueron legitimados nuevamente. El rey avaló esta legitimación porque quería que su esposa fuera la heredera de la casa de York y, de esta forma, tener un derecho aún más sólido al trono. Entonces, a Isabel le fue acordado el título de reina-viuda.

Muerte 
Isabel murió el 8 de junio de 1492, a los 55 años de edad, en la abadía de Bermondsey en Londres. Fue sepultada el día 12 de ese mes en la capilla de San Jorge, en el castillo de Windsor, al lado de su  segundo marido 
Eduardo IV.

Ancestros

Escuelas designadas con el nombre de Elizabeth Woodville 
 Escuela primaria Elizabeth Woodville, Groby, Leicestershire (1971)
 Escuela secundaria Elizabeth Woodville, Northamptonshire (2011)

Isabel Woodville en la ficción  
Es el personaje principal de la novela The White Queen de Philippa Gregory, que refiere su vida desde que se casa con el rey Eduardo IV hasta que es coronado su rival Enrique VII como rey de Inglaterra. Novela que además ha sido adaptada para la televisión en la serie homónima de Starz. En 2017 se estrenó la secuela de dicha serie, llamada The White Princess, está basada en una novela homónima de Philippa Gregory y cuenta con Isabel entre sus personajes ya que relata el fin de la guerra de las rosas. En el anime Baraou no Souretsu, basado en el manga de la mangaka Aya Kanno, inspirado a su vez en Ricardo III de William Shakespeare, tiene a Isabel como uno de sus personajes principales, siendo interpretada por Shizuka Itō.

Series de televisión

Bibliografía 
 C.H. Williams, Inglaterra, los reyes de la casa de York, 1461-1485, cap. XIV, vol. VII (El otoño de la Edad Media y el nacimiento del mundo moderno) Historia del Mundo Medieval, 1999.  509 - 545 pp.

Referencias

Enlaces externos 

 Sitio de Internet del colegio Queens: Retrato y notas
 Serie de la Cadena Starz basada en la vida de la reina,  "La Reina Blanca"
 

Woodville, Isabel
Reinas consortes de Inglaterra del siglo XV
Casa de Tudor
Woodville
Reinas consortes de Inglaterra con los York
Nobles de Inglaterra del siglo XV
Sepultados en la Capilla de San Jorge (Castillo de Windsor)
Miembros de la Orden de la Jarretera